België
 Fotomuseum Antwerpen
 Musée de la photographie (Charleroi)

Finland
 Fins fotografiemuseum

Japan
 Fotografiemuseum Tokio

Nederland
 Foam Fotografiemuseum Amsterdam
 Fotomuseum Den Haag
 Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
 Museum aan het Vrijthof, Maastricht

Verenigde Staten
 International Center of Photography (New York)